Darihanwula kan syfta på följande platser:

Kina 

 Darihanwula (socken i Kina, lat 43,24, long 116,74), Inre Mongoliet, 
 Darihanwula (socken i Kina, lat 44,01, long 112,98), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar